Petersgrund ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Petersgrund (Bad Berleburg), Ortschaft von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

in Polen:
 Petersgrund, früherer deutscher Name von Grudno, Dorf in der Gmina Bolków, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Petersgrund, früherer deutscher Name von Pietrasze (Wydminy), Dorf in der Gmina Wydminy, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Petersgrund, früherer deutscher Name von Pietrasze (Świętajno), Gut in der Gmina Świętajno, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren